Vrakování je termín vytvořený katolíky k popisu stylu renovací, kterými prošly některé katolické katedrály, kostely a oratoře od Druhého vatikánského koncilu.

Vatikánská reakce 
Na trend úprav v duchu koncilu bylo upozorněno a kardinál Antonio Cañizares Llovera (prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti) byl v roce 2011 jmenován předsedou nové komise pro liturgické umění a sakrální hudbu.

Činnost komise ani výsledky nejsou dostupné.

Odkazy

Reference

Související články 
 Aggiornamento
 Enchiridion symbolorum
 Jan XXIII.
 Katolický tradicionalismus
 Marcel Lefebvre
 Pavel VI.
 Seznam koncilů a synod

Neologismy
Křesťanská architektura